Holzern ist der Name folgender Orte:

 Holzern (Gemeinde Albeck), Ortschaft der Gemeinde Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Holzern (Gemeinde Krummnußbaum), Ortschaft der Gemeinde Krummnußbaum, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hölzern